Руда́ — річка в Чернігівському районі Чернігівської області України, права притока річки Білоус басейну Десни.

Довжина річки становить 12 км.

Річка починається в селі Жукотки й весь час тече на схід. Впадає в річку Білоус поблизу села Кошівка.

В середній течії — болота.

На річці села Жукотки та Селянська Слобода.

Примітки 

Річки Чернігівської області
Річки Чернігівського району
Статті про річки Чернігівської області без зображення в картці